Nitta – località della Svezia
 127515 Nitta – asteroide della fascia principale
 Clan Nitta – famiglia del Giappone feudale